Ву́оринен () — финская фамилия. Известные носители:

 Вуоринен, Йоуко (1910—1997) — финский почвовед.
 Вуоринен, Чарльз (1938—2020) — американский композитор.
 Вуоринен, Эрно (род. 1978) — гитарист финской симфо-метал-группы Nightwish.